Kalle Heikkinen (biegacz narciarski) – fiński biegacz narciarski, olimpijczyk
 Kalle Heikkinen (skoczek narciarski) – fiński skoczek narciarski